

Суперкубок Украины по футболу 2015 — 12-й матч Суперкубка Украины, который состоялся 14 июля 2015 года, на стадионе «Черноморец» в Одессе. В матче встретились чемпион и обладатель Кубка Украины сезона 2014/15 киевское «Динамо» и финалист Кубка донецкий «Шахтёр».

Перед матчем «Шахтёр» являлся рекордсменом по количеству завоёванных Суперкубков Украины: на его счету было 6 трофеев. «Динамо» имело на один трофей меньше. Встреча клубов в Суперкубке стала уже 8-й: в очном противостоянии трижды побеждал «Шахтёр» и четыре раза праздновал успех «Динамо». Обладателем предыдущих трёх Суперкубков являлся «Шахтёр».

Победу в матче одержала донецкая команда, благодаря голам, которые забили Дарио Срна и Бернард. Матч проходил в напряжённой борьбе, ни одна из команд не имела ощутимого преимущества. Уже в компенсированное к основному время вратарь киевлян Александр Шовковский нарушил правила в своей штрафной на Алексе Тейшейре, из-за чего Шовковский был удалён, а судья назначил пенальти. Так как к тому времени «Динамо» уже использовало все замены, место в воротах занял защитник Александар Драгович. В итоге он пропустил оба гола в матче.

Матч

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2014/2015
 Кубок Украины по футболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги

2015
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016
Спортивные соревнования в Одессе
События 14 июля
Июль 2015 года